

Geografia

Francia 
 La Ville-aux-Clercs – comune nel dipartimento del Loir-et-Cher (Centro-Valle della Loira)
 La Ville-aux-Dames – comune nel dipartimento dell'Indre e Loira (Centro-Valle della Loira)
 La Ville-Dieu-du-Temple – comune nel dipartimento del Tarn e Garonna (Occitania)
 La Ville-du-Bois – comune nel dipartimento dell'Essonne (Île-de-France)
 La Ville-ès-Nonais – comune nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine (Bretagna)
 La Ville-sous-Orbais – comune nel dipartimento della Marna (Grand Est)

Svizzera 
 La Ville – ex comune ora quartiere di Martigny, comune nel distretto di Martigny (Canton Vallese)

Pagine correlate 
La Ville-aux-Bois (disambigua) – pagina di disambiguazione
Le Ville – pagina di disambiguazione
Ville – pagina di disambiguazione